SQK steht für:
 Sidi Barrani Airport (IATA-Code), Flughafen von Sidi Barrani, Ägypten

sqk steht für:
 Albanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung